Die World Championship of Online Poker 2009 war die achte Austragung der Onlinepoker-Weltmeisterschaft und fand vom 3. bis 22. September 2009 auf der Plattform PokerStars statt.

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website der WCOOP (englisch)

2009
Pokerturnierserie 2009